Первый номер () — франко-бельгийский драматический фильм 2017 года, поставленный режиссером Тони Маршалл с Эммануэль Дево в главной роли.

Сюжет 
Эммануэль Блаше — блестящий инженер, которая сумела подняться по карьерной лестнице и, наконец, вошла в исполнительный комитет своей компании, французского энергетического гиганта. Однажды сеть влиятельных женщин предлагает помочь ей возглавить одну из крупнейших компаний, торгующих на бирже. Это сделает ее первой женщиной, которая будет занимать такую должность. Но в сферах, где до сих пор доминируют мужчины, препятствия профессионального и личного характера умножаются. Завоевание должности предвещает быть триумфальным, но на самом деле это война.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Франции 2017 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы на французском языке
Фильмы Бельгии 2017 года
Фильмы Тони Маршаль
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы Canal+